Shrek (franchise), een serie van films en daarop gebaseerde computerspellen
 Shrek!, een Amerikaans kinderboek uit 1990
 Shrek (film), een Amerikaanse komische animatiefilm uit 2001
 Shrek (musical), een musical die gebaseerd is op bovenstaande film
 Shrek (personage), het hoofdpersonage uit bovenstaande media

 Shrek, een muziekalbum uit 1994 van Marc Ribot
 Shrek, een overleden beroemd schaap uit Nieuw-Zeeland